Mankiewicz ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Mankiewicz (* 1967), US-amerikanischer Journalist und Moderator
 Don Mankiewicz (1922–2015), amerikanischer Drehbuchautor
 Francis Mankiewicz (1944–1993), kanadischer Filmemacher
 Frank Mankiewicz († 2014), US-amerikanischer Journalist und Politikberater
 Henriette Mankiewicz (1852–1906), Kunststickerin
 Herman J. Mankiewicz (1897–1953), US-amerikanischer Hollywood-Drehbuchautor
 John Mankiewicz (* 1954), US-amerikanischer Drehbuchautor und Produzent
 Joseph L. Mankiewicz (1909–1993), US-amerikanischer Filmregisseur
 René Mankiewicz (1905–1993), deutsch-französisch-kanadischer Jurist
 Tom Mankiewicz (1942–2010), US-amerikanischer Drehbuchautor und Regisseur

Siehe auch:
 Mankiewitz
 Mankiewicz Gebr. & Co, ein Hamburger Unternehmen der Lackierindustrie